

Sportivi 
 George Davis (1881-1969) –  calciatore inglese
 George Davis (1870-1940) –  giocatore di baseball statunitense e direttore
 Iron Davis (George Allen Davis, 1890-1961) –  giocatore di baseball statunitense
 George Davis IV (n. 1987) –  giocatore di calcio statunitense

Politici 
 George Davis (1820-1896) –   politico statunitense, Procuratore Generale dei Stati Confederati
 George Allen Davis (1857-1920) –  senatore dello Stato di New York
 George R. Davis (New York) (1788-1867) –  presidente dell'Assemblea dello Stato di New York nel 1831 e nel 1843
 George R. Davis (1840-1899) –  rappresentante degli Stati Uniti dall'Illinois
 George T. Davis (1810-1877) –  rappresentante degli Stati Uniti dal Massachusetts

Altri 
 George Davis (1889-1965) –   attore statunitense di origine olandese
 George Davis (1914-1998) –  scenografo statunitense
 George Davis (1906-1957) –  scrittore statunitense